Слобожанська селищна громада:
  Слобожанська селищна громада — громада у Дніпропетровській області
  Слобожанська селищна громада — громада у Харківській області